Pleurat  (en llatí Pleuratus, en grec antic Πλεύρατος) fou un príncep il·liri fill del rei Gentius, que va regnat entre el 180 aC i el 168 aC.

Va ser fet presoner juntament amb el seu pare i portat a Roma, on va participar com a trofeu al triomf del seu vencedor, el pretor Luci Anici Gal, segons diu Titus Livi.

Referències 

Reis il·liris